

Wydarzenia 

 4 grudnia – w Egipcie miało miejsce całkowite zaćmienie Słońca.
 Bunt Naksos przeciwko Persom.